Butylvinylether steht für:

 n-Butylvinylether
 Isobutylvinylether
 sec-Butylvinylether
 tert-Butylvinylether